Mogariza puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erica australis;
 el nombre común de la planta Erica tetralix;
 el nombre común de la planta Erica umbellata;
 el nombre común de la planta Calluna vulgaris; o
 el nombre común de la planta '''''Cistus × laxus.